Il termine Eucharis, proveniente dalla mitologia greca, può indicare in biologia:
 Eucharis, genere di piante della famiglia Amaryllidaceae
 Eucharis, genere di insetti della famiglia Eucharitidae

In astronomia:
 181 Eucharis, un asteroide

Tra le biografie:
 Eucharis,  danzatrice romana